Анхольт (; ) — топоним и фамилия.

 Анхольт — остров в проливе Каттегат, под юрисдикцией Дании.
 Анхольт — небольшая деревушка в провинции Дренте на северо-востоке Нидерландов.
 Анхольт (Anholt) — город в Германии.
 Анхольт, Саймон — независимый политический советник по вопросам построения национального бренд-имиджа государства.